Ulica Tadeusza Kościuszki – popularna nazwa ulic w Polsce.

 Ulica Tadeusza Kościuszki w Braniewie
 ulica Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej
Ulica Tadeusza Kościuszki w Ełku
 ulica Tadeusza Kościuszki w Gdańsku
 ulica Tadeusza Kościuszki w Iławie
 ulica Tadeusza Kościuszki w Jaśle
 ulica Tadeusza Kościuszki w Kaliszu
 ulica Tadeusza Kościuszki w Katowicach
 ulica Tadeusza Kościuszki w Krakowie
 ulica Tadeusza Kościuszki w Kraśniku
 ulica Tadeusza Kościuszki w Krośnie
 ulica Tadeusza Kościuszki w Mińsku Mazowieckim
 ulica Tadeusza Kościuszki w Olsztynie
 ulica Tadeusza Kościuszki w Opolu
 ulica Tadeusza Kościuszki w Płocku
 ulica Tadeusza Kościuszki w Policach
 ulica Tadeusza Kościuszki w Poznaniu
 ulica Tadeusza Kościuszki w Prudniku
 ulica Tadeusza Kościuszki w Rybniku
 ulica Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie
 ulica Tadeusza Kościuszki w Sopocie
 ulica Tadeusza Kościuszki w Stargardzie
 ulica Tadeusza Kościuszki w Starogardzie Gdańskim
 ulica Tadeusza Kościuszki w Suwałkach
 ulica Tadeusza Kościuszki w Szydłowcu
 ulica Tadeusza Kościuszki w Tarnowskich Górach
 ulica Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 ulica Tadeusza Kościuszki w Zakopanem
 ulica Tadeusza Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej

Aleje:
 aleja Tadeusza Kościuszki w Częstochowie
 aleja Tadeusza Kościuszki w Łodzi

Place, rynki, skwery:
 plac Tadeusza Kościuszki w Bytomiu
 plac Kościuszki w Skwierzynie
 plac Tadeusza Kościuszki w Szczecinie
 plac Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 rynek Kościuszki w Białymstoku
 skwer Tadeusza Kościuszki w Gdyni
 skwer Tadeusza Kościuszki w Siedlcach

Zobacz też 
 Osiedle Kościuszki
 Pomnik Kościuszki

Kościuszki